Pangcun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pangcun (köping i Kina, lat 34,63, long 112,65), Henan, 
 Pangcun (köping i Kina, lat 35,77, long 114,23), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar